Téllez est un nom de famille hispanique qui peut faire référence à :

Onomastique 
Téllez est un patronyme hispanique composé de , prénom hispanique et du suffixe à valeur de filiation -ez, qui signifie « fils de », conformément au modèle patronymique hispanique. Téllez signifie donc « fils de Tello », comme Fernández est le « fils de Fernando » ou Rodríguez le « fils de Rodrigo ». Ainsi, le noble espagnol  est le fils de .

Patronyme

Noblesse

Téllez de Meneses 
Maison de Téllez de Meneses (ou  en portugais), famille noble espagnole et portugaise :

  (ca. 1161-1230), noble espagnol ;
  (ca. 1262-1314), noble et militaire espagnol ;
  (-), instituteur espagnol, principal fondateur de la ville de Carro Quemado en Argentine ;
  (morte après 1370), noble espagnole ;
  (mort en 1304), noble espagnol ;
 Leonor Téllez de Meneses (ca. 1350-entre 1390 et 1406), reine du Portugal ;
  (), noble espagnole ;
  (mort en 1356), noble portugais ;
  (ca. 1170-1246), évêque espagnol.

Téllez-Girón 

, famille noble espagnole :
  (), noble espagnol, seigneur de Frechoso ;
  (1380-1449), aseigneur de Frechilla ;
  (mort en 1469), noble espagnol, premier Comte de Ureña ;
  (1456-1482), noble et militaire espagnol ;
  (1456-1528), noble espagnol, deuxième Comte de Ureña ;
  (1494-1558), noble espagnol, quatrième Comte de Ureña et mécène ;
 , (1512-1573), noble espagnol, deuxième Duc d'Arcos.
  (1537-1590), noble espagnol, premier Duc de Osuna ;
  (1542-1567), noble espagnol, cinquième Amiral de Castille, deuxième Duc de Medina de Rioseco et cinquième Comte de Melgar ;
 Pedro Téllez-Girón y Velasco (1574-1624), noble espagnol, troisième Duc de Osuna ;
 Fernando Afán de Ribera y Téllez-Girón (1583-1637), noble espagnol, militaire, homme politique et ambassadeur ;
  (1625-1694), noble espagnol, cinquième Duc de Osuna ;
  (1649-1718), noble espagnol, vice roi de Sicilia ;
  (1676-1732), noble espagnol, cinquième Duc de Uceda ;
 María Josefa Pimentel y Téllez-Girón, noble espagnole, Duchesse d'Arcos, Béjar, Benavente, Gandía et Medina de Rioseco ;
  (1754-1811), noble espagnol, treizième Duc de Frías ;
  (1784-1851), noble espagnole, marquise de Santa Cruz ;
  (1810-1844), noble espagnol,  ;
  (1814-1882), noble espagnol, onzième Duc de Osuna ;
  (1833-1910), noble espagnol, seizième Duc del Infantado.

Autres personnalités 
 Antonio Téllez (1921-2005), anarchiste, journaliste et historien espagnol ;
 Dora María Téllez (1955-), écrivaine nicaraguayenne, historienne et cheffe de guérilla ;
  (1933-1965), bandolero colombien ;
 Gabriel Telléz, dit Tirso de Molina (1579-1648), dramaturge, poète, écrivain, moine, et historien espagnol ;
  (1908-1966), journaliste et écrivain colombien ;
  (1897-1985), homme politique et recteur d’université mexicain ;
  (1969-), artiste et réalisateur vénézuélien ;
  (1861-1929), général mexicain ;
 , musicologue et commentateur de musique classique ;
 , écrivain et journaliste espagnol ;
 Luis Téllez (1958-), économiste et homme politique mexicain ;
  (1985-), présentatrice et actrice mexicaine ;
 Norberto  Téllez (1972-), athlète cubain ;
  (1975-), footballeur espagnol ;
  (1933-), entraîneur américain d'athlétisme.

Institution 
 , académie espagnole d’histoire, de lettres et des beaux-arts.

Patronyme hispanique